Ли Энн Во́мак () — американская кантри-певица, гитаристка и автор песен. Лауреат многих премий, включая «Грэмми».

Биография 
Родилась 19 августа 1966 года в городе Jacksonville (штат Техас, США). В раннем возрасте она заинтересовалась кантри-музыкой. Её отец был диск-жокеем и часто брал дочь на работу, где она помогала ему выбирать музыку для запуска в эфир. Лауреат многих премий, включая Грэмми.

Дискография 
Студийные альбомы
 Lee Ann Womack (1997)
 Some Things I Know (1998)
 I Hope You Dance (2000)
 Something Worth Leaving Behind (2002)
 The Season for Romance (2002)
 There’s More Where That Came From (2005)
 Call Me Crazy (2008)
 The Way I’m Livin’ (2014)
 The Lonely, the Lonesome & the Gone (2017)

Награды и номинации 

6 наград CMA Awards (из 17 номинаций), 5 наград ACM Awards (из 16 номинаций) и награда Grammy (из 10 номинаций).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Lee Ann Womack. allmusic.com

Кантри-музыканты США
Лауреаты премии «Грэмми»
Гитаристы США
Исполнители Mercury Records
Исполнители MCA Records
Лауреаты Country Music Association Awards
Члены Республиканской партии США от Теннесси
Выпускники Бельмонтского университета